Sellhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Thorsten Sellhorn (* 1973), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Werner Sellhorn (1930–2009), deutscher Lektor

Sellhorn ist auch:

 Sellhorn (Heeslingen), ein Ortsteil der Gemeinde Heeslingen, Landkreis Rothenburg (Wümme), Niedersachsen